Вюншендорф () — коммуна в Германии, в земле Тюрингия.

Входит в состав района Грайц. Население составляет 3,1 тыс. человек (2009). Занимает площадь 19,45 км². Официальный код — 16 0 76 084.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Тюрингии